În chimia organică, metilen este o grupă funcțională bivalentă cu formula CH2, derivată formal de la molecula de metan. Astfel, denumirea poate face referire la:
 Grupa metilen, -(-)CH2 (atomul de carbon este implicat în patru legături covalente simple, cum este de exemplu cazul clorurii de metilen, când se leagă de doi atomi de hidrogen și de doi atomi de clor: CH2Cl2)
 Grupa metilen, =CH2 din formaldehidă (conține o legătură dublă).
 Compusul :CH2, denumit metilenă, care este o carbenă.
 Puntea metilenică, o grupă carea face parte din catena unui compus organic, -CH2-

Vezi și 
Metil
Metin

Grupe funcționale